Ба́дри Патаркацишви́ли (; полное имя — Арка́дий Ша́лвович Патаркацишви́ли (არკადი შალვას ძე პატარკაციშვილი); 31 октября 1955, Тбилиси — 12 февраля 2008, Суррей) — российский и грузинский бизнесмен, основными сферами деловых интересов которого являлись автопром, пресса и спорт.

Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в Грузии в январе 2008 года и занял третье место с 7,1 % голосов.

В прессе в основном упоминался под прозвищем «Бадри», хотя по паспорту носил имя Аркадий.

Биография 
Родился 31 октября 1955 года в Тбилиси в религиозной еврейской семье. Родители — Шалва и Натела Патаркацишвили. В молодости сделал карьеру в грузинском комсомоле. Состоял в КПСС.

Окончил Грузинский политехнический институт.

Работал на Тбилисском камвольно-суконном комбинате «Советская Грузия», став заместителем директора.

В конце 1980-х годов стал начальником станции техобслуживания автомобилей «Жигули».

С 1990 года — директор Кавказского регионального представительства АО «ЛогоВАЗ».

С 1993 проживал в Люберцах Московской области; с 1994 — в Москве.

В 1990-е был близким деловым партнёром Бориса Березовского; имел бизнес в Петербурге, где сблизился с Владимиром Путиным.

С мая 1992 по май 1994 года — заместитель генерального директора АО «ЛогоВАЗ», с июня 1994 года — первый заместитель генерального директора АО «ЛогоВАЗ».

Также возглавлял фирму «Лада-инжиниринг», входящую в состав «ЛогоВАЗа»; был вице-президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (1994—1995); занимал должность заместителя генерального директора телеканала «Общественное российское телевидение» (ОРТ) по коммерции; был первым заместителем председателя совета директоров ОАО «Общественное российское телевидение».

С марта по апрель 2001 года являлся генеральным директором ЗАО «МНВК» (ТВ-6).

По собственным утверждениям, Бадри с Березовским привели в политику Владимира Путина.

В 1995 году назначил Константина Эрнста генеральным продюсером телеканала ОРТ, о чём Эрнст рассказал в программе «Вечерний Ургант» от 1 апреля 2015 года.

В 2001 году был обвинён российскими властями в организации побега из-под стражи Николая Глушкова, обвиняемого по «делу Аэрофлота», и был вынужден снова переехать в Тбилиси. Он также обвинялся Генпрокуратурой РФ в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении автомобилей ОАО «АвтоВАЗ».

Ему принадлежала медиа-компания «Имеди», находящаяся в оппозиции к президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Сторонником Патаркацишвили являлся бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который обвинил Саакашвили в подготовке убийства Патаркацишвили.

3 января 2008 года было объявлено, что Патаркацишвили, якобы посоветовавшись с Католикосом-Патриархом Ильёй Вторым, принял решение принять участие в выборах президента Грузии 5 января 2008 года — ранее его представители заявляли, что Патаркацишвили снимет свою кандидатуру за день до выборов. В ходе предвыборной кампании кандидат обещал прямую материальную помощь «из собственных средств» гражданам Грузии в случае своей победы.

Последние месяцы Патаркацишвили жил в Великобритании.

Бадри Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в своём доме в Лондоне около 23:00 по местному времени от сердечного приступа: его отец умер от инфаркта в возрасте 48 лет. Вскрытие обнаружило патологию, которая могла бы стать причиной внезапной кончины без предварительных симптомов.

Версии смерти и уголовное расследование 
Полиция Великобритании передала дело о смерти Патаркацишвили в отдел особо важных уголовных расследований.

Примечательно, что за неделю до смерти в Грузии разгорелся скандал, связанный с публикацией газетой «Алия» распечатки беседы Бадри Патаркацишвили и главы спецдепартамента МВД Грузии Ираклия Кодуа. Часть записи, касающаяся связей Патаркацишвили с Путиным, была за два дня до смерти Патаркацишвили опубликована в двух версиях русского перевода в журнале «Коммерсантъ-Власть». В частности, согласно редакционому переводу текста распечатки, Патаркацишвили сказал:

Он [Путин] был в Санкт-Петербурге, работал заместителем Собчака, крышевал мои питерские бизнесы. <…> Когда Яковлев там выиграл выборы у Собчака, Яковлев предложил ему остаться, но Путин поступил по-мужски и не остался — ушёл из мэрии вместе с Собчаком. Два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву — не хочу здесь оставаться. Я пошёл к Бородину — Пал Палычу, который тогда был начальником хозу у Ельцина. Он хороший парень — мой друг. Пришёл я к нему и рассказал о Путине, что тот толковый парень и может перевести его в финансово-контрольное управление? «А хочешь, я переведу его своим замом?» — сказал он. Позвонил я Путину, он приехал в тот же день, потом стал директором ФСБ, затем — премьер-министром.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн:

Последние полтора года Б. Патаркацишвили и Б. Березовский находились в конфликтных отношениях. Патаркацишвили выкупал доли их совместного бизнеса, инициатором раскола был сам Бадри, который начал тяготиться нездоровыми политическими амбициями своего партнера. Вся история с Грузией не была связана с Березовским, более того, Борис Абрамович обвинял Патаркацишвили в том, что тот действует в интересах России и вступает в контакты с российскими спецслужбами. Таким образом, я уверен, что Березовский — наиболее заинтересованное лицо в смерти Патаркацишвили.

Как считает лидер оппозиционной Партии национальной независимости Грузии Ираклий Церетели, ни М. Саакашвили, ни власти Грузии не причастны к смерти Патаркацишвили. По его мнению, в смерти бизнесмена был заинтересован Борис Березовский.

После смерти Патаркацишвили возбуждённые в отношении него уголовные дела в России и Грузии были прекращены.

17 октября 2018 года Прокуратура Грузии сообщила о причастности к смерти Бадри Патаркацишвили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Бадри Патаркацишвили в литературе и в кино 

Патаркацишвили послужил прообразом одного из главных персонажей — Иллариона (Ларри) Георгиевича Теишвили — двух романов Юлия Дубова «Большая пайка» и «Меньшее зло», а также экранизации «Большой пайки» — фильма «Олигарх» Павла Лунгина. Роль Ларри в «Олигархе» исполнил американский актёр грузинского происхождения Левани Учанеишвили, утверждённый на эту роль с одобрения самого Патаркацишвили.
В 2015 году Бадри Патаркацишвили стал одним из главных героев 8-серийного телевизионного художественного фильма «Неподсудные». Эту роль исполнил актёр Леван Мсхиладзе.

Личная жизнь 
В 1979 году женился на Инне Гудавадзе, с которой никогда не разводился. В этом браке двое дочерей — Ия и Лиана. От заключённого в 1997 году втайне от жены брака с Ольгой Сафоновой, который после смерти Бадри в 2008 году решением суда признан недействительным, — сын Давид (р.1997).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Вести.ру
 Бадри Патаркацишвили — самый богатый грузин
 Смерть Бадри Патаркацишвили расследует полиция // Русская служба Би-би-си
 Дело о смерти Патаркацишвили передано в Скотленд-Ярд // Коммерсантъ, 14 февраля 2008
 Последние слова Патаркацишвили: «Я помог Путину войти в большую политику»
 Главная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии подготовки убийства Патаркацишвили. Согласно заявлению, ликвидация была санкционирована лично президентом Михаилом Саакашвили. // НГ, 17.10.2018

Выпускники Грузинского технического университета
Члены КПСС
Кандидаты в Президенты Грузии (2008)
Предприниматели России
Предприниматели Грузии
Миллиардеры Грузии
Медиамагнаты
Умершие от инфаркта миокарда
Политики, известные под псевдонимами